Дарсонва́ль () — французская фамилия. Известные носители:
  (1912—1996) — артистка балета, прима-балерина парижской Оперы.  
  (1762—1825) — наполеоновский генерал, шевалье Империи.

См. также 
 
 Дарсонвализация